Да́рвін () — англомовне прізвище англосаксонського та давньоанглійського походження, що бере початок від особового імені Deorwine.

Відомі носії:
 Влад Дарвін (уроджений Владислав Приходько;  1986) — український співак, автор пісень, продюсер.
 Джордж Говард Дарвін (; 1845—1912) — англійський астроном і математик, другий син Чарлза Дарвіна.
 Еразм Дарвін (; 1731—1802) — англійський натураліст і лікуючий поет.
 Роберт Дарвін (; 1766—1848) — англійський лікар і фінансист, член Лондонського королівського товариства, батько Чарлза Дарвіна.
 Френсіс Дарвін (; 1848—1925) — британський ботанік, член Королівського товариства (1882), третій син Чарлза Дарвіна.
 Чарлз Галтон Дарвін (; 1887—1962) — британський фізик-теоретик і математик, онук Чарлза Дарвіна.
 Чарлз Роберт Дарвін (; 1809—1882) — англійський науковець-натураліст, автор теорії еволюції.
 Юрій Іванович Дарвін (;  1946) — радянський футболіст і футбольний тренер.

Примітки